Il singolare maschile  del torneo di tennis Canada Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Björn Borg che si è ritirato sul punteggio di 4-6, 5-4.

Teste di serie 

 Björn Borg (finale)
 John McEnroe (secondo turno)
 Vitas Gerulaitis (terzo turno)
 Ivan Lendl (campione)
 John Sadri (quarti di finale)
 Heinz Günthardt (terzo turno)
 Raúl Ramírez (primo turno)
 Brian Teacher (quarti di finale)

 Tim Gullikson (terzo turno)
 Assente
 Assente
 Andrew Pattison (secondo turno)
 Peter Rennert (terzo turno)
 Butch Walts (terzo turno)
 Bruce Manson (primo turno)
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Open 1980